

Codici 
 RUM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rumjartar (Nepal)
 rum – codice ISO 639-2/B per la lingua rumena

Geografia 
 Rum – comune del Tirolo (Austria)
 Rùm – isola delle Ebridi Interne (Regno Unito)
 Rum – comune della contea di Vas (Ungheria)

Altro 
 Rum – un liquore ottenuto dalla distillazione della melassa della canna da zucchero
 Rūm – il termine storicamente impiegato dai musulmani per indicare i Bizantini e, anche oggi, i cittadini turchi di cultura greco-ortodossa
 Sultanato di Rum, ovvero il Sultanato di Iconio. 
 Rum – personaggio di Detective Conan